Dobrepolje se poate referi la:

Comuna Dobrepolje din Slovenia
, o zonă carstică din Slovenia